Щепилово — название населённых пунктов в Тульской области России:

 Щепилово — село в Ленинском районе.
 Щепилово — деревня в Ясногорском районе.